Словосочетание «Банк Исландии» () может подразумевать:

Íslandsbanki - Банк Исландии, существовавший в 1904-1930 годах.
Íslandsbanki - Банк Исландии, созданный в 1990 году путём объединения трёх банков и сменивший в 2006 году название на Glitnir banki.
Íslandsbanki - Банк, созданный 9 октября 2008 года под именем Nýi Glitnir и сменивший название на "Банк Исландии" 20 февраля 2009 года.